Juan Pedro Lanzani (Buenos Aires - Argentina, 24 de agosto de 1990), mais conhecido como Peter Lanzani, é um ator e cantor argentino reconhecido por atuar no fenômeno mundial Casi ángeles, além de fazer parte da banda Teen Angels.

Biografia
Juan Pedro Lanzani, nasceu 24 de Agosto de 1990,no bairro de Belgrano en Buenos Aires, Argentina. É filho de Claudia e Pablo Lanzani,e tem três irmãos, Juan Martin, Juan Pablo e Juan Bautista. Estudou em Belgrano Day School e Colegio Anunciación de María. Jogava Rugby durante a infância, igual seu pai e irmãos, formou parte da equipe de Asociación Alumni, mas abandonou a pratica devido suas atividades artísticas. É conhecido por ter interpretado Thiago Bedoya Agüero na série Quase Anjos (Casi Angeles) e como integrante da banda Teen Angels .

Chiquititas Sin Fin, Casi Angeles e TeenAngels 
Em 2006 Peter ingressou para o Elenco de Chiquititas (2006) também conhecida por Chiquititas Sin Fin com o papel de Nicolás Ramirez mais conhecido como Tabáno ou Mosquito no Brasil. Na argentina, a novela foi transmitida pela Telefe e no Brasil, pelo SBT. A Novela começou no início de 2006 e terminou no final de 2006. Em 2007, Peter foi chamado para fazer parte do Elenco de Casi ángeles, atuando como Thiago Bedoya Aguero, filho de Bartolomé Bedoya Aguero. Ao lado de Lali Espósito, Eugenia Suárez, Gastón Dalmau, Nicolás Riera, Emilia Attias e Nicolás Vázquez, participou da primeira Temporada. Em 2008, surgiu a segunda temporada, onde atuou junto à Candela Vetrano, Pablo Martínez, María Del Cerro, Rocío Igarzábal . Em 2009, iniciou a terceira temporada e houve uma total mudança na história. Em 2010, iniciou a última temporada IV - Resistência, onde o personagem de Peter Lanzani era o líder da Resistência. Durante 2007 a 2012 participou da Banda TeenAngels, junto com seus colegas do elenco. Fizeram inúmeros shows no Teatro Gran Rex.

Cuando me Sonreís, La Dueña e Dulce Amor 
Após o final de Casi ángeles, Peter fez uma participação na novela Cuando me Sonréis, interpretando Germán O'Toole.  Após o fim da participação em 2012, ingressou ao elenco de La Dueña, fazendo Eliseo Lacroix. Ainda em 2012, fez outra participação, porém na novela Dulce Amor, junto aos TeenAngels.

Teen Angeles: El Adios e Experiências como cantor 
Em 30 de maio, foi lançado o filme/documentário "Teen Angels: El Adiós 3D", em uma Avant premiere que contou com a presença dos integrantes do grupo, realizado em um cinema 3D em Buenos Aires, promovido pela Yups Channel. Sendo o segundo filme integrado por Lali, a mesma ganhou a categoria de "Melhor filme do ano" no Kids Choice Awards Argentina 2013, prêmio recebido por Lali e o companheiro do grupo, Peter Lanzani.

Após o fim da Banda TeenAngels, Peter fez diversas participações como cantor em musicais. Participou do Clipe Vacío Emocional, da Banda Malbón, e participações em musicais em teatros, tais como: "Camila - Nuestra Historia de Amor", "El Club del Hit", "Casi Normales" e "Señoras y Señores del Musical".

Aliados, Señores Papis e Aliados - El Musical 
Em 2013, foi chamado por Cris Morena para participar da telenovela/serie Aliados como Noah Garcia. Fez parte das duas temporadas, Junto com Jenny Martinez, Pablo Martinez, Oriana Sabatini, Nico Francella, dentre outros atores. 1° Temporada: O futuro da Terra depende de seis jovens seres humanos: Noah ( Peter Lanzani ), Azul ( Oriana Sabatini ), Maia ( Mariel Percossi ), Manuel ( Agustín Bernasconi ), Franco ( Julian Serrano ) e Valentin ( Joaquín Ochoa ). Todos eles têm algo em comum: eles são tão poderosos como marginal, tão atraente como perdido, tão revolucionário como violento e tão isolado como relatado. Com a ajuda da Energia Feminina Criadora (Dolores Fonzi ), esses jovens serão assistidos por sete seres de luz: Ian (Pablo Martinez), Venecia (Jenny Martinez), Inti (Nicholas Francella), Ambar (Lola Morán), Luz (Oriana Sabatini), Devi (Carolina Domenech) e Gopal (Máximo Espindola). Eles vêm de várias partes do universo, com o objetivo de se tornarem aliados destes jovens e ajudar na missão de salvar o "projeto humano". 2° Temporada: A segunda temporada da unidade iniciou-se em 6 de abril de 2014 falando sobre a guerra entre os Seres de Luz e seus aliados contra os Morks, o final da serie é marcado pelo fim da missão dos seres de luz que voltam para seus mundos. A segunda temporada teve no total 17 capítulos. A série teve seu último capítulo exibido em 3 de agosto de 2014 às 17h45. Não há nenhuma confirmação sobre uma terceira temporada já que a serie não foi renovada para 2015 e também com o fim da missão dos Aliados não haveria sentido de uma continuação da historia. Em 2014 surgiu Señores Papis que começou em 6 de janeiro e terminou em 27 de novembro do mesmo ano. Aliados - El Musical ainda em 2014 foi uma única apresentação que houve no Teatro Gran Rex. Peter protagonizou Noah e cantou as músicas: Ahora o Nunca, Refundácion, Aliados, Mañana e Quien eres Tú.

Equss, El Clan e La Leoña 
Em 2015 foi a estreia de Equss, onde Peter fez de Alan Strang e ainda continua sendo apresentado no mesmo teatro. Também em 2015, Peter fez sua estreia em El Clan como Alejandro Puccio, filho de Arquímedes Puccio. O Filme continua a ser exibido pela Argentina e em breve chegará ao Brasil. Em 2015 ainda iniciaram as gravações da nova novela da Telefe: La Leoña onde Peter irá fazer de Brian Miller, o filho do vilão da Novela.

Carreira 

Em 2004 para 2005, iniciou sua carreira como modelo para marca Mimo & Co, sendo descoberto enquanto estava de férias. Dessa ocasião, surgiu a ideia de fazer parte para campanha, depois de fazer a campanha, chamou a atenção de uma das representantes de Cris Morena, e assim fez o teste para o casting da mesma, e conseguiu o papel para Chiquititas em 2006, onde foi sua estreia na televisão, interpretando Tabano, para a série Chiquititas. Sim, fim da produtora Cris Morena, transmitida pelo canal Telefe.

De 2007 até 2010, participou do elenco de Casi Ángeles (Quase Anjos) , sendo outra produção de Cris Morena, onde interpretou um dos protagonistas Thiago Bedoya Agüero, que teve quatro temporadas sendo transmitida pelo canal Telefe. A série também foi levada para o teatro durante os mesmos anos. Formou parte da banda Teen Angels, a qual teve sua origem na novela.

Em 2011, fez uma participação especial da comédia romântica Cuando Me Sonríes, fazendo o papel de German. Em 2012, incorporou-se ao elenco dè La Dueña, ficção protagonizada por Mirtha Legrand, fazendo o papel de Eliseo Lacroix. Neto de La Dueña (Mirtha Legrand). No mesmo ano fez  participação especial na novela Dulce Amor, em comemoração de despedida da banda Teen Angels, no qual interpretou Fede, ao lado dos Colegas Lali Espósito Gastón Dalmau Rocío Igarzábal e Nicolás Riera. No teatro, protagonizou no ano de 2013 a obra Camila, em ‹‹Nuestra Historia de Amor››, junto a Natalie Pérez,onde interpretou Ladislão Gutiérrez. Já no ano de 2014, participou do espetáculo fuerza Bruta ( força bruta), recriando a cena em El Corredor ( O corredor). Participou também como convidado especial em El Club del Hit (O club do Hit), Señores e Casi Normales, onde depois substituiu Fernando Dente, e fez parte interpretando "Henry". Foi um dos protagonistas de Señores del Musical ( Senhor da música).

Em meados de 2014 começou as filmagens de El Clan, onde irá interpretar Alejandro Puccio um dos protagonistas junto a Guillermo Francella ao qual interpretará  Arquímedes Puccio, pai de Alejandro, personagem que Peter interpretará. O filme foi lançado em agosto de 2015, tornando-se um sucesso argentino durante a primeira semana de estreia.

Em 2015, começou as gravações da nova novela de Telefe "La Leona" a qual Peter,será Brian um dos filhos de  Miguel Angel Sola, um dos vilões da história. Também começou com a produção Equs obra de teatro que comprou os direitos e além de protagonizar será produtor.

Carreira Musical 

Formou parte da banda Teen Angels, a qual teve origem na novela Casi Ángeles (Quase Anjos), de 2007 até 2012. Formou parte de todos os álbuns da banda.

Os dois primeiros discos do grupo, Teen Angels e Teen Angels 2, foi certificado como platina. E o terceiro, Teen Angels 3, foi o quinto álbum mais vendido na Argentina em 2009. O grupo se apresentou várias vezes no Teatro Gran Rex, em Buenos Aires. Além de se apresentar pela Argentina, se apresentaram na Espanha, Israel e grande parte da Latinoamérica. Em julho de 2012, o grupo realizou pela última vez uma série de shows chamadas de "Teen Angels no Gran Rex 2012: O Adeus", que fazia parte de sua turnê de despedida chamada "Teenangels Tour 2012".

Embora tenha acabado a banda e não ter seguido carreira musical em um Álbum Solista, Peter continua a estudar música, e já realizou projetos musicais.

Albúm da Novela  Casi Angeles -  Aliados

Discografia

Filmografia

Na televisão

No cinema

No teatro

Em clip's (como convidado)

Modelo - Campanhas: Comerciais e Fotos

Campanhas Solidárias

Prêmios 

1- Peter veio ao Brasil para falar sobre El Clan: http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-117884/

2 - https://www.lanacion.com.ar/1848716-premios-sur-2015-todos-los-ganadores

Ligações externas 
 [Twitter oficial http://www.twitter.com/p_lanzani]

Atores da Argentina
Naturais de Buenos Aires